Eremothecella — рід грибів родини Arthoniaceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Класифікація 
До роду Eremothecella відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Sydow, H.; Sydow, P. 1917. Beitrag zur Kenntniss der Pilzflora der Philippinen-Inseln. Annales Mycologici. 15(3-4):165-268 — P. 236.

Роди грибів